Линкер (linker oligonucleotide): в геномике — синтетический олигонуклеотид, присоединяемый с помощью ДНК-лигазы к фрагменту ДНК для того, чтобы придать концам этого фрагмента структуру с заданными свойствами. Часто линкеры содержат участки, способные расщепляться рестрикционными эндонуклеазами.
 Компоновщик (также реда́ктор свя́зей, линкер — от англ. link editor, linker) — программа, которая производит компоновку: принимает на вход один или несколько объектных модулей и собирает по ним исполнимый модуль.